Grbavica peut désigner :

Toponymes 
en Bosnie-Herzégovine
Grbavica, un village situé dans le district de Brčko ;
Grbavica, un village situé dans la municipalité de Šipovo et dans la République serbe de Bosnie.
en Serbie
 Grbavica, un quartier de la ville de Novi Sad, la capitale de la province autonome de Voïvodine.

Cinéma 
 Sarajevo, mon amour (Grbavica), un film de Jasmila Žbanić.